César Antoine Roize (1761. – 1801.), franc. brigadni general
Claude Roize (1778. – 1847.), franc. barun, brigadni general, posljednji okupacijski zapovjednik Zadra prije nego što ga je 1813. godine oslobodila vojska pod zapovjedništvom generala Franje Ksavera baruna Tomašića
Jean Roize, okcitanski pjesnik
Roize, klanac (franc. Gorges de la Roize), prirodna zona od okolišnog, faunističkog i florističkog interesa francuskog departmana Isèrea